Konrad Heidkamp ist der Name folgender Personen:

* Konrad Heidkamp (Fußballspieler) (1905–1994), deutscher Fußballspieler
 Konrad Heidkamp (Journalist) (1947–2009), deutscher Journalist und Kritiker